Boije af Gennäs ist der Familienname nachstehender Personen:

 Carl Oscar Boije af Gennäs (1849–1923), schwedischer Sammler von Gitarrennoten
 Gustaf Boije af Gennäs (1779–1834), preußischer Generalmajor → siehe Gustav Boye af Gennäs
 Göran Nilsson Boije af Gennäs (1540–1617), schwedischer Feldmarschall → siehe Göran Boije

siehe auch
 Boye af Gennäs